Касіва (Аоморі)
Касіва (Міє)
Касіва (Тіба)